Gedling steht für:

 Gedling (Dorf), eine Ortschaft in England
 Borough of Gedling, einen britischen Verwaltungsbezirk
 Gedling (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus